Roger Roberts peut faire référence à : 

 Roger Roberts, baron Roberts de Llandudno (1935-),  homme politique libéral démocrate gallois, pasteur méthodiste et pair à vie
  (1948-), a participé à trois épreuves aux Jeux olympiques d'été de 1968